«Хапоель» — ізраїльська футбольна команда з міста Беер-Шева, заснована у 1949. Нині виступає у Ізраїльській Прем'є́р-лі́зі. З 2015 року виступи проводить на міському стадіоні імені Якова Тернера.

Досягнення 
Прем'є́р-лі́га
: 1974/1975, 1975/1976, 2015/16, 2016/17, 2017/18
: 2013/14, 2021/22
: 1982/1983, 1987/1988, 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 2014/15, 2018/19

Кубок Ізраїлю
: 1996/1997, 2019/20, 2021/22
: 1983/1984, 2002/03, 2014/15

Кубок Тото
: 1988/1989, 1995/1996
: 1985/1986, 2012/13, 2017/18, 2021, 2022/23

Суперкубок Ізраїлю
: 2016, 2017, 2022

Виступи в єврокубках

Посилання 
 web.archive.org

Футбольні клуби, засновані 1949
Футбольні клуби Ізраїлю